«Кровавый спорт» () — название цикла американских кинобоевиков:

 «Кровавый спорт» (1988)
 «Кровавый спорт 2» (1996)
 «» (1997)
 «Кровавый спорт 4: Жестокое кумите» (1999)